Holzer může být:

 Baby Jane Holzer (* 1940) – americká herečka
 Daniel Holzer (* 1995) – český fotbalista
 Jenny Holzerová (* 1950) – americká umělkyně
 Josef Holzer (politik) († 1895) – rakouský politik
 Sepp Holzer (* 1942) – rakouský spisovatel

Německá příjmení
Židovská příjmení